Богородское — село в Усть-Кубинском районе Вологодской области на реке Уфтюга. Административный центр Богородского сельского поселения и Богородского сельсовета.

Расстояние до районного центра Устья по автодороге — 50 км. Ближайшие населённые пункты — Конаново, Погорельцево, Тороповская, Марковская, Залесье, Сидоровская, Вороново.

По переписи 2002 года население — 331 человек (165 мужчин, 166 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Усть-Кубинского района